Сергей Шевелёв: Шевелёв, Сергей Арнольдович (род. 1963) — полковник милиции, депутат Думы Ставропольского края VI созыва.
 Шевелёв, Сергей Юрьевич (1981—2008) — участник войны в Южной Осетии, Герой России.